Obyvatelstvo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, souhrnným politonymem Britové je souhrnné označení osídlení Britských ostrovů. Jejich počet v roce 2014 činil přibližně 64 511 000.

Obyvatelstvo Spojeného království je příkladem populace, která prošla několika demografickými růstovými fázemi – z (typicky) předindustriální populace s vysokou porodností i úmrtností a tedy malým populačním růstem, přes populační stádium s klesající úmrtností a tedy rychlejším populačním růstem, na dnešní typ populace – s nízkou porodností i úmrtností a jako výsledek opět s malým populačním růstem. Tato probíhající změna byla v posledních dvou desetiletích doprovázena novým zdrojem populačního růstu – mezinárodní migrací.

Podle sčítání v roce 2011 činila populace Spojeného království zhruba 63 182 000 obyvatel. Toto číslo bylo třetí nejvyšší v EU (po Německu a Francii). Celková hustota zalidnění ve Velké Británii je jedna z nejvyšších na světě – 259 lidí na kilometr čtvereční, což je zapříčiněno hlavně vysokou hustotou zalidnění v Anglii, potažmo v jihovýchodní části Anglie, kde žije téměř jedna třetina populace. Z toho asi 8 milionů žije přímo v Londýně, jehož hustota zalidnění přesahuje 5 200 obyvatel na kilometr čtvereční.

Vzhledem ke své geografické blízkosti kontinentální Evropě byly britské ostrovy v historii cílem mnoha invazí a imigračních vln, především ze strany Skandinávie, ale i přímo z kontinentu, včetně římské okupace, která trvala několik set let. Dokladem imigračních vlivů jsou i jazyky dnes na ostrovech používané. Ačkoliv keltské jazyky jsou částečně užívány ve Skotsku, Walesu, Cornwallu a Severním Irsku, převažujícím jazykem je angličtina, jazyk původem germánský.

Demografický vývoj v průběhu historie 
Podle Roberta Hughese (The Fatal Shore) byla populace Anglie a Walesu v letech 1700 až 1740 stabilní – kolem 6 milionů obyvatel – ale dramaticky vzrostla po roce 1740.
 
První sčítání v roce 1801 odhalilo, že populace Velké Británie činí 10,5 milionu. Irská populace se v roce 1800 odhadovala mezi 4,5 a 5,5 miliony.

Při dalším sčítání v roce 1841 již dosahovala populace Anglie a Walesu 15,9 milionu, populace Irska 8,2 milionu a populace Skotska 2,6 milionu.

V Irsku tzv. velký irský hladomor v letech 1845 – 1849 zapříčinil smrt asi milionu Irů a mnoho dalších pak ještě emigrovalo. Irská populace ve druhé polovině 19. století rapidně poklesla, z 8,2 milionu v roce 1841 na méně než 4,5 milionu v roce 1901. Populační pokles pak Irsko doprovázel až do poloviny dvacátého století.

Na rozdíl od Irska se počet obyvatel Anglie v druhé polovině 19. století téměř zdvojnásobil – z 16,8 milionu v roce 1851, na 30,5 milionu v roce 1901.

Populace 

Sčítání v roce 2011 odhadlo populaci Spojeného království na 63,182 milionu.

Na základě tohoto sčítání žilo v Anglii 53,012 milionu obyvatel (84 % britské populace), populace Skotska činila 5,295 milionu (8,4 %), populace Walesu 3,063 milionu (4,8 %) a konečně populace Severního Irska 1,811 milionu (2,9 %).

Následně, v polovině roku 2014, byla britská populace odhadována na 64,6 milionu. Z toho populace Anglie dosahovala 54,3 milionu, tedy 84 % celkové populace Británie. Skotsko mělo 5,3 milionu obyvatel (8 % britské populace), Wales 3,1 milionu obyvatel (5 % britské populace) a Severní Irsko 1,8 milionu (3 % britské populace).

Věková struktura 
 Věková struktura v roce 2011

 Změny populace během dekád 

 Demografická statistika od roku 1960 

 Porodnost 
V roce 2012 byla porodnost v Británii 1,92 dětí na ženu. Dekádu před tím, v roce 2001, byla porodnost rekordně nízká – jen 1.63. Toto číslo se však každoročně zvyšovalo, až dosáhlo vrcholu – 1,96 v roce 2008, než opět začalo klesat. Porodnost byla výrazně vyšší v šedesátých letech, tedy v době "baby boomu", kdy dosáhla nejvyšší úrovně – 2,95 dětí na ženu v roce 1964.

Ve Skotsku je porodnost nižší než průměr. Snížila se z počtu 1,75 dětí na ženu v roce 2010 na 1,67 dětí na ženu v roce 2012. Severní Irsko má naopak porodnost nejvyšší – 2,02 dětí na ženu v roce 2010 a 2,03 v roce 2012.

Porodnost se ale liší i podle země původu rezidentů. Například v roce 1996 činila porodnost v Anglii a Walesu pro obyvatele narozené v Británii 1,67 dětí na ženu, kdežto pro narozené v Indii 2,21 a pro obyvatele narozené v Pákistánu a Bangladéši dokonce 4,90 dětí na ženu.

 Etnika 

Následující tabulka dává přehled o velikosti dvaceti nejpočetnějších skupin obyvatelstva Velké Británie s původem jiným než Britským, podle sčítání v roce 2011.Hlavní etnické skupiny'''

Náboženství 

Podle těchto údajů se za deset let snížil o 11 % počet lidí, kteří se identifikují jako křesťané a o 52 % se zvýšil počet lidí bez vyznání.

Reference

Externí odkazy 
 

Spojené království
Britská společnost